Les éliminatoires du Championnat d'Europe de football espoirs 2015 se sont déroulées entre le  et le . Ils ont permis de qualifier sept des huit participants à la phase finale en Tchéquie, l'équipe tchèque étant quant à elle qualifiée d'office.

Format

Les 52 équipes sont réparties au premier tour en dix groupes disputés selon une formule championnat en matchs aller-retour. Les dix vainqueurs de groupe ainsi que les quatre meilleurs deuxièmes (qui sont déterminés par un classement comparatif), se qualifient pour le second tour. Celui-ci est à élimination directe et se dispute en matchs aller-retour. Les sept vainqueurs de ces confrontations se qualifient pour la phase finale.

Premier tour

Groupe 1 

|}

Groupe 2 

|}

Groupe 3 

|}

Groupe 4 

|}

Groupe 5 

|}

Groupe 6 

|}

Groupe 7 

|}

Groupe 8 

|}

Groupe 9 

|}

Groupe 10 

|}

Classement des deuxièmes 
Le classement comparatif des deuxièmes de groupe ne prend pas en compte les résultats obtenus contre le sixième du groupe (cela concerne uniquement les groupes 1 et 2, qui comportent 6 équipes). Les quatre premiers de ce classement accompagnent les dix vainqueurs de groupe au second tour.

|}

Deuxième tour 
Les sept vainqueurs des double confrontations sont qualifiés pour la phase finale.

|}

Meilleurs buteurs

Lien externe 
 Page consacrée au championnat d'Europe espoirs sur uefa.com

Championnat d'Europe de football espoirs 2015